Het ATP-toernooi van Newport 1995 (met de officiële naam Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships 1995) werd van 10 tot en met 16 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van de International Tennis Hall of Fame in de Amerikaanse plaats Newport.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema ATP

Newport
ATP-toernooi van Newport